Galliumoxid ist der Name folgender chemischer Verbindungen aus Gallium und Sauerstoff
 Gallium(I)-oxid Ga2O, brauner Feststoff
 Gallium(III)-oxid Ga2O3, farbloser Feststoff